Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1988 () — 10-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 25 марта по 1 апреля 1988 года в городе Лахор (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная ФРГ, второе место заняла сборная Пакистана, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир; 1-е место на Олимпийских играх 1984
  — 1-е место на чемпионате мира 1986
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1987, 2-е место на Олимпийских играх 1984, 3-е место на чемпионате мира 1986
  — 3-е место на Олимпийских играх 1984, 2-е место на чемпионате мира 1986
  — 4-е место на чемпионате мира 1986
  — 5-е место на чемпионате мира 1986

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1988 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1988 на сайте todor66.com

1988
Март 1988 года
Апрель 1988 года
Спорт в Пакистане в 1988 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Лахоре